Барио лас Флорес има више значења:

 Барио лас Флорес (Уазалинго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Барио лас Флорес (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику